Пётр Васильевич Добель, Питер Добелл (; 1772, Ирландия — 1852) — российский путешественник, предприниматель, писатель ирландского происхождения. Генеральный консул России на Филиппинах.

Биография 
Родился в Ирландии, там же получил начальное образование. Вместе с родителями эмигрировал в Соединённые Штаты Америки, где поступил в Пенсильванский университет. По окончании курса и после смерти своих родителей вступил добровольцем в армию, участвовал в нескольких походах в западной части Пенсильвании и в других областях против индейцев.

Обнаружив страсть к путешествиям, объехал Америку, а затем в качестве торговца направился в другие страны. Во время пребывания в Гуанчжоу (Китай) встретился Иваном Фёдоровичем Крузенштерном, которому оказал какую-то, по-видимому, довольно значительную услугу, так в награду получил от императора бриллиантовый перстень. Эта неожиданная царская милость была побудительной причиной принятия Добелем вскоре российского подданства.

Узнав тогда же, что Камчатка весьма нуждается в продовольствии и предметах первой необходимости, Добель снарядил два судна и в августе 1812 года прибыл в Петропавловский порт. Здесь одно из судов было разгружено, а другое продолжило путь в Манилу (Филиппины). Сам Добель остался на Камчатке до февраля. Это время он посвятил изучению полуострова, а затем, оставив в Петропавловске комиссионера, отправился в Санкт-Петербург. Во время пути объехал побережье Тихого океана, посетил заливы Пенжинский и Иджинский и добрался до Охотска. Оттуда повернул вглубь материка и через Якутск, Иркутск и другие города востока России добрался до столицы.

Во время путешествия вёл дневник, отрывки из которого были напечатаны в «Сыне Отечества» в 1815 и в 1816 годах. Путешественник восторженно описывал естественные богатства Сибири и особенно восторгался Камчаткой, которая, по его мнению, имела все данные для того, чтобы стать процветающей торговой страной, препятствием чему является только недостаток населения. Добель настойчиво продолжал эту мысль также и в письмах и проектах, подававшихся сибирским властям.

В Петербурге Добель выхлопотал себе право торговли на весьма льготных условиях, и правительство, в тот момент благосклонно смотревшее на торговлю иностранцев, предоставило местному начальству право допускать торговлю на таких же условиях всем приходящим иностранным судам. Кроме того, Добель представил правительству обширный план развития промышленности и торговли на Тихом океане. Сущность плана состояла в том, чтобы завести на сибирских водах китовый промысел и устроить торговое сообщение между Охотском и Камчаткой с одной стороны и Филиппинскими островами с другой, с целью снабжения этой части Сибири необходимыми припасами. План был принят, и Добелю было поручено привести его в исполнение.

В 1818 году Добель был принят на российскую службу с чином надворного советника и осенью 1819 года назначен генеральным консулом на Филиппинах (с предложением об учреждении консульства Добель лично обратился к Александру I). Однако на Филиппинах он столкнулся с трудностями, так как правительство Испании, колонией которой являлись острова, отказалось признать его в звании консула под предлогом, что в колониях вообще иностранные консулы не допускаются. Тем не менее, как частному лицу Добелю было обещано возможное содействие как подданному дружественной державы. На тот момент Добель уже вступил уже в российское подданство и объявил капитал, достаточного чтобы стать купцом второй гильдии.

В конце 1818 года Добель возвратился на Камчатку. Дела его там шли очень плохо, он терпел громадные убытки, поссорился со своим комиссионером и некоторыми лицами местного управления, но тем не менее не терял надежды. Он по-прежнему рассчитывал на выгодную разработку природных ресурсов полуострова и намеревался начать у его берегов китобойный промысел. Для исполнения плана он вместе с начальником местного управления Петром Ивановичем Рикордом заключил договор с торговым агентом одной американской компании, по случаю оказавшимся на Камчатке. Однако в этот момент политика в отношении иностранных торговцев изменилась, и договор не был утвержден высшим начальством. Причиной запрета сделки стала защита интересов Российско-американской компании, интересы которой могли пострадать от иностранной торговли и промысла.

Введённые ограничения не только запрещали иностранцам торговлю и промысел, но и выселяли их с российской территории, а их кораблям не позволялось заходить в порты всей Восточной Сибири. Добель сохранил право жительства на Камчатке и получил распоряжение содействовать заготовке товаров для судов, принадлежащих казне или Российско-американской компании. Это распоряжение Добеля на Камчатке его не застало, так как он к тому времени отправился на Филиппины.

По пути в Манилу корабль Добеля зашёл для ремонта на Гавайи. Здесь российскому консулу представилась возможность переговорить с королём Камеамеа II, который попросил помощи России во внутренней борьбе. Добель направил сообщение в Петербург, однако там предложение отвергли. По прибытии в Манилу Добеля ждала новая неприятность: в городе произошёл бунт, во время которого его имущество было разграблено.

В Петропавловск Добель вернулся в 1821 году с грузом товаров как российский подданный, женатый на русской, купец второй гильдии. При его приходе правление Российско-американской компании подняло тревогу, однако Добель в конце концов добился разрешения на торговлю. Коммерческие операции оказались невыгодными, и почти совсем разорившись, он вернулся в 1828 году в Петербург. Здесь он узнал, что его консульское жалование, которое получал вместо него знакомый, подверглось описи и было изъято вместе с имуществом последнего.

Жизненные неурядицы Добеля не сломили, и он продолжал путешествовать и заниматься торговлей.

Скончался в 1852 году (по другим данным в 1855 году).

Сочинения 
Путешествия Добеля были описаны им в нескольких изданиях. Основные:
 
 
 на русский язык переведена только вторая часть с некоторыми добавлениями: 
 Sept années en Chine, Paris
 перевод на русский язык Е. Голицына, , 1833.

Семья 
 Жена — Добель Дарья Андреевна, бывшая крепостная крестьянка, выкупленная в Тобольске.

Примечания

Литература 
 
Добелл (Добель) Питер (Петр Васильевич) // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Консулы России на Филиппинах